Николај Давиденко је освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 7:6(7:3), 6:3.

Носиоци

 Рафаел Надал (финалиста)
 Новак Ђоковић (полуфинале)
 Хуан Мартин дел Потро (друго коло)
 Енди Родик (друго коло)
 Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)
 '''Николај Давиденко (победник)
 Фернандо Вердаско (друго коло)
 Жил Симон  ''(четвртфинале)

<li>  Робин Седерлинг (четвртфинале)
<li>  Фернандо Гонзалез (треће коло)
<li>  Гаел Монфис (треће коло)
<li>  Марин Чилић (прво коло)
<li>  Радек Штјепанек (четвртфинале)
<li>  Томи Робредо (треће коло)
<li>  Томи Хас (друго коло)
<li>  Давид Ферер (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Шангај мастерс 2009.
Шангај мастерс – појединачно